Spazio – in matematica, termine usato per diversi concetti tra i quali alcuni che fungono da modello per descrivere lo spazio fisico
 Spazio – in fisica, estensione tridimensionale senza limiti in cui gli oggetti e gli eventi hanno direzioni e posizioni relative tra di loro
 Spazio – in astronomia, porzione di universo situata al di fuori dell'atmosfera stellare o planetaria
 Spazio – in ortografia, elemento che separa tra di loro le parole di una frase
 Spazio (barra spaziatrice) – tasto delle macchine da scrivere e poi delle tastiere per computer
 Spazio – rivista d'arte italiana, edita negli anni cinquanta
 Spazio – album dei Delta V del 1998
 Spazio – EP di Ariete del 2020

Altri progetti